Министерство туризма  Израиля () — правительственное учреждение, отвечающее за развитие туризма в Израиле.

Задачи министерства 

Основной целью министерства туризма является привлечение зарубежных гостей в страну. Для этого при министерстве создана Государственная компания по туризму, занимающаяся маркетингом, профессиональным обучением персонала, контролем гостиниц, рекламой и т.д. Вторая по важности задача министерства - развитие внутреннего туризма, т.е. поощрение израильтян к отдыху в пределах страны.

Министры туризма

См. также 
 Туризм в Израиле

Ссылки 

 Официальный сайт министерства туризма Израиля
 Сайт Государственной компании по туризму

Израиль